Његош Петровић (Крупањ, 18. јула 1999) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Гранаду.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Црвена звезда
 Суперлига Србије (2): 2019/20, 2020/21.
 Куп Србије : 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Крупањци
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Рада
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Гранаде
Фудбалери Суперлиге Србије